Paul Boyer ou Paul Boyé peut désigner :
 Paul Boyer (1861-1908), un photographe français ;
 Paul Boyer (1864-1949), un linguiste, professeur de russe ;
 Paul Boyer (1908-2004), un joueur de rugby à XV ayant évolué en France dans les années 1930 ;
 Paul D. Boyer (1918-2018), un biochimiste américain ;
 Paul Samuel Boyer (1935-2012), historien américain
 Paul "Soaz" Boyer, un joueur professionnel de League of Legends.